Trzęsienie ziemi w Kalabrii (1783)
 Trzęsienie ziemi w Kalabrii (1905)